My Plague (New Abuse Mix) - singel zespołu Slipknot. Jest soundtrackiem do filmu Resident Evil. Powstał w roku 2002. Teledysku do utworu zawiera sceny z filmu Resident Evil oraz poszczególne momenty z koncertu w Londynie wydanym na DVD pt. Disasterpieces.

Lista utworów 
 My Plague (New Abuse Mix)
 Heretic Anthem (live)
 (Sic) (live)
 My Plague (New Abuse Mix) (Teledysk)

Przypisy 

Single Slipknot
Single wydane w roku 2002